

Runda zasadnicza

Eliminacje play off 
 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. – Spójnia Stargard Szczeciński 3 – 0 (99:78, 80:72, 76:66)
 Unia/Wisła Paged Tarnów – Start Lublin 3 – 2 (78:69, 82:77, 77:89, 77:79, 84:79)
 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław – AZS Gaz Ziemny Koszalin 3 – 0 (85:59, 71:64, 76:69)
 Czarni Słupsk – Ostromecko Astoria Bydgoszcz 1 – 3 (63:59, 58:67, 76:82, 68:75)

Play-off 

Mecze o 3 miejsce: Anwil Włocławek – Polonia Warbud Warszawa 1 – 2 (108:84, 77:80, 72:84)

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały: Turów Zgorzelec i Polpharma Starogard Gdański.

Polska Liga Koszykówki
2004 w koszykówce
2003 w koszykówce
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie